Ján Bakoš – storico dell'arte slovacco
 Ján Bakoš – arabista, traduttore e semitista slovacco
 Marek Bakoš – ex calciatore slovacco